Фишель:
 Фишель, Товий Лазаревич (1869—1868) — российский архитектор и скульптор, городской архитектор Томска в 1905—1911 годах.
 Фишель, Эжен Бенжамен (1826—1895) — французский живописец.